Peter Alfons Christiaan Van den Begin (Berchem, 25 oktober 1964) is een Vlaamse acteur en regisseur. Hij heeft in verschillende Vlaamse televisieseries en films meegespeeld. Peter is de beste vriend van en werkt vaak samen met de Vlaamse acteur Stany Crets.

Van den Begin is getrouwd met actrice Tine Reymer. Samen hebben ze twee dochters. 
Hij maakte zijn studie aan de Studio Herman Teirlinck nooit af, net zoals acteur Filip Peeters die in hetzelfde jaar als hij zat.

Rollen

Hij is ook te zien in de videoclip van het nummer Waves van Dimitri Vegas & Like Mike vs. W&W.

Theater  
  Red Star Line (2023) - musical
 Risjaar Drei (2017)
 Oliver! (2010 - 2011) - musical
 Licht aan! A.U.B. (2006)
 Bloedarm (2002)
 De krippel (2002)
 Joko (1993)
 All for love (1993)
 Wilde Lea (1991)
 De meeuw (1989)
 Droomspel (1986)
 De Straat (1984)

Samen met Stany Crets schreef hij scenario's voor : 

 De Raf en Ronny Show (1998)
 Raf en Ronny II (1999)
 Debby en Nancy Laid Knight (2001)
 Raf en Ronny III (2001)
 Sketch à gogo (2004)
 Als 't maar beweegt (2005)
 Debby & Nancy's happy hour (2007)
 Kiekens (2009)

Prijs 
In 2018 won hij de prijs voor beste acteur op Les Magrittes du Cinéma, de filmprijzen in Franstalig België. Hij kreeg die voor zijn rol van koning Nicolas III in King of the Belgians.

Externe link

Vlaams acteur